Gredice est un toponyme qui peut désigner :
Gredice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Gredice, un village de Croatie situé dans la municipalité de Klanjec, comitat de Krapina-Zagorje.